Esistono più comuni francesi con questo nome

 Chessy-les-Mines (Rodano)
 Chessy – Senna e Marna